Biológia
 Equus, latin szó, jelentése ló, a Lófélék családjának egy neme (genus, Linné, 1758)
 Lófélék, , a páratlanujjú patások rendjének egy családja

Művészet, fikció, sajtó
 Equus (színmű), Peter Shaffer 1973-as színműve
 Equus (film), Sidney Lumet 1977-es játékfilmje, az Equus színmű megfilmesítése
 Equus (együttes), rövid életű magyar rockzenei együttes
 Equus (képregényhős), főgonosz, Superman ellenlábasa
 Equus (folyóirat), havonként megjelenő amerikai lovas folyóirat

Autóipar
 Hyundai Equus, más néven Hyundai Centennial, koreai felsőkategóriás limuzin 1999–2016, 
 Equus Automotive, amerikai autótuning gyár (Rochester Hills, Michigan) és gyártmánynév

Jegyzetek